Jean-Paul Abalo (Lomé, 26 de junho de 1975) é um ex-futebolista profissional togolês, que atuava como defensor.

Carreira 
Abalo fez parte do elenco da Seleção Togolesa de Futebol na Copa do Mundo de 2006, ele foi o capitão da equipe.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1975
Futebolistas do Togo
Futebolistas do Amiens Sporting Club
Futebolistas da Union Sportive du Littoral de Dunkerque
Futebolistas do Athletikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias
Futebolistas do Ethnikos FC
Jogadores da Seleção Togolesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006